Тери Лин Хачер () је америчка глумица, рођена 8. децембра 1964. године у Пало Алту (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1985. || || -{The Love Boat}- || Amy, Loveboat Mermaid || 
|-
| 1986. || || -{MacGyver}- || Penny Parker || 
|-
| 1986. || || -{Capitol}- || Angelica Stimac Clegg || 
|-
| 1987. || || -{Karen's Song}- || Laura Matthews || 
|-
| 1987. || || -{Night Court}- || Kitty || 
|-
| 1987. || || -{Missing You Now}- || Girlfriend || 
|-
| 1988. || || -{CBS Summer Playhouse}- || Lauri Stevens || 
|-
| 1988. || Звездане стазе: следећа генерација || -{Star Trek: The Next Generation}- || Lt. Bronwyn Gail Robinson || 
|-
| 1989. || || -{The Big Picture}- || Gretchen || 
|-
| 1989. || Закон у Лос Анђелесу || -{L.A. Law}- || Tracy Shoe || 
|-
| 1989. || || -{Quantum Leap}- || Donna Eleese || 
|-
| 1989. || Танго и Кеш || -{Tango & Cash}- || Katherine 'Kiki' Tango || 
|-
| 1990. || Марфи Браун || -{Murphy Brown}- || Madeline Stillwell || 
|-
| 1990. || || -{Tales from the Crypt}- || Stacy || 
|-
| 1991. || || -{The Brotherhood}- || Teresa Gennaro || 
|-
| 1991. || || -{Soapdish}- || Ariel Maloney || 
|-
| 1991. || || -{Sunday Dinner}- || TT Fagori || 
|-
| 1991. || || -{Dead in the Water}- || Laura Stewart || 
|-
| 1991. || || -{The Exile}- || Marissa || 
|-
| 1992. || || -{Straight Talk}- || Janice || 
|-
| 1993. || || -{All Tied Up}- || Linda Alissio || 
|-
| 1993. || || -{Lois & Clark: The New Adventures of Superman || Lois Lane}- || 
|-
| 1993. || || -{Brain Smasher... A Love Story}- || Samantha Crain || 
|-
| 1993. || Сајнфелд || -{Seinfeld}- || Sidra || 
|-
| 1994. || || -{The Cool Surface}- || Dani Payson || 
|-
| 1996. || || -{Dead Girl}- || Passer-by || 
|-
| 1996. || || -{Heaven's Prisoners}- || Claudette Rocque || 
|-
| 1996. || || -{2 Days in the Valley}- || Becky Foxx || 
|-
| 1997. || Сутра не умире никад || -{Tomorrow Never Dies}- || Paris Carver || 
|-
| 1998. || || -{Since You've Been Gone}- || Maria Goldstein || 
|-
| 1998. || Фрејжер || -{Frasier}- || Marie || 
|-
| 1999. || || -{Fever}- || Charlotte Parker || 
|-
| 2000. || || -{Running Mates}- || Shawna Morgan || 
|-
| 2001. || || -{Say Uncle}- || || 
|-
| 2001. || Деца шпијуни || -{Spy Kids}- || Ms. Gradenko || 
|-
| 2001. || || -{Jane Doe || Jane Doe}- || 
|-
| 2003. || || -{A Touch of Fate}- || Megan Marguilas || 
|-
| 2003. || || -{Momentum}- || Jordan Ripps || 
|-
| 2004—2012. || Очајне домаћице || Desperate Housewives || -{Susan Mayer}- || 
|-
| 2004. || Два и по мушкарца || -{Two and a Half Men}- || Liz || 
|-
| 2007. || || -{Resurrecting the Champ}- || Andrea Flak || 
|-
| 2007. || || -{American Idol}- || Stayin' Alive Lip Syncher || 
|-
| 2008. || Коралина (филм) || -{Coraline}- || Mother/The Other Mother || 
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1964.
Америчке глумице
Бондове девојке
Добитници награде Златни глобус
Биографије живих особа
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду